Schikane (von ) bezeichnet:

 Schikane, Maßnahme, die dazu geeignet ist, jemandem unnötig Schwierigkeiten zu bereiten
 Schikane (Verkehr), Hindernis entlang einer Straße oder Rennstrecke
 Schikane (Technik), Hindernis in einer technischen Apparatur